Кознов — русская фамилия. Известные носители:

 Кознов, Александр Вячеславович (1963—2009) — советский и российский актёр театра и кино.
 Кознов, Анатолий Андреевич (1927—1964) — советский лётчик-испытатель, подполковник.
 Кознов, Борис Ильич (1906—1975) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза.
 Кознов, Дмитрий Георгиевич (1925—2019) — советский и российский актёр театра, преподаватель.

 Кознова, Ольга Васильевна (1926—2014) — советский и российский режиссёр, сценарист, актриса, заслуженная артистка РСФСР.